

Astronomia 
37840 Gramegna, asteroide della fascia principale

Persone 
Pierre Gramegna, politico lussemburghese del Partito Democratico;
Luigi Gramegna, scrittore italiano;
Maria Gramegna, matematica italiana;
Giuseppe Gramegna, avvocato, politico e antifascista italiano;